Archipenko – asteroide